Парламентские выборы в Люксембурге прошли 15 декабря 1968 года На них на 5-летний срок были избраны 56 членов Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов Христианско-социальная народная партия получила 21 место, став крупнейшей парламентской партией.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 15 декабря 1968}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||915 944||37,5||21||-1
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||837 555||31,0||18||-3
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||430 262||18,0||11||+5
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||402 610||13,1||6||+1
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Национальная солидарность||10 355||0,4||0||новая
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||10 382||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||170 566||100||56||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||192 601||88,6||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1968 год в Люксембурге